Il termine latino forum, "piazza", "mercato", "luogo pubblico" (plurale: fora) è usato in diversi contesti e con diversi significati:

 Forum – foro, centro economico, politico, amministrativo e giudiziario di una città, o anche di un territorio privo di un centro abitato preesistente
 Forum – secondo la Costituzione degli Stati Uniti d'America, luogo di proprietà federale aperto alle assemblee pubbliche e alla manifestazione pubblica delle opinioni
 Forum – incontro pubblico a cadenza periodica fra esponenti di un determinato settore
 Forum – su Internet, luogo virtuale di discussione
 Forum – programma televisivo italiano
 Forum – stazione della linea M1 e della linea M2 della metropolitana di Copenaghen
 The Forum – impianto sportivo sito a Los Angeles.
 Mediolanum Forum – impianto sportivo sito ad Assago.

Altri progetti